Triple Islands kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Triple Islands, Antarktis, öar,

Kanada 

 Triple Islands, British Columbia, öar, 
 Triple Islands, Nunavut, öar, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar